Biografies:
 Enric IV d'Avaugour (~1280 - 1334), senyor d'Avaugour a l'antic comtat de Goëlo 
 Enric IV d'Anglaterra (1367 - 1413), rei d'Anglaterra, senyor d'Irlanda, i pretendent anglès al tron de França
 Enric IV de Castella (1425 - 1474), rei de Castella
 Enric IV de França (1553 - 1610), rei de França
 Enric IV el Just (1258 - 1290), rei de Polònia (1288 - 1290)
 Enric IV del Sacre Imperi Romanogermànic, (1054 - 1105)
 Enric IV de Luxemburg (~1112 - Echternach, 1196), Comte de Luxemburg (1136 - 1189) i Comte de Namur (1139 a 1189)
 Enric IV de Mecklenburg (1417 - 1477), Duc de Mecklenburg (1422 - 1477)
 Literatura:
 Enric IV, part 1, obra de Shakespeare
 Enric IV, part 2, obra de Shakespeare
 Enric IV, obra de Pirandello